Грюнвальдская битва 1410 г.
 Битва при Танненберге 1914 г.